Тунч () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тунч, Айфер  (род. 1964) — турецкая писательница.
 Тунч, Онно  (полное имя Oаннес Тунчбояджян) — турецко-армянский музыкант, работавший в основном в качестве композитора и аранжировщика.